

Контроле́р 
Контроле́р (від ):
 Контролер — особа, що контролює чи перевіряє кого-небудь або що-небудь.
 Контролер — прилад, за допомогою якого здійснюють контроль або реєструють що-небудь.
 «Контролер універмагу» — американська короткометражна кінокомедія режисера Чарльза Чапліна 1916 року.

Контро́лер 
Контро́лер (, від control — «управління, керування»):
 Контролер (комп'ютерна техніка) — електронна або електромеханічна система, основним призначенням якої є керування
 Мікроконтролер
 Ігровий контролер
 Контролер домену
 Електронний блок керування автомобілем
 Контролер електродвигуна
 Програмований логічний контролер

Примітки

Посилання